Иоганн III Саксен-Веймарский (; , Веймар — , Веймар) — герцог Саксен-Веймарский.

Биография 
Иоганн был вторым сыном саксен-веймарского герцога Иоганна Вильгельма и Доротеи Сусанны Пфальцской. Когда в 1573 году умер отец, Фридрих Вильгельм был ещё слишком мал, поэтому было назначено регентство; чтобы изолировать детей от влияния матери регентом стал курфюрст Саксонии Август. Старший брат Фридрих Вильгельм стал править самостоятельно с 1586 года. Иоганн отказался от права на соправление в обмен на ежегодную сумму денег и округа Альтенбург, Айзенберг и Роннебург. Он предпочитал заниматься науками и искусством, однако по законам Эрнестинской линии Веттинов был введён в правительство герцогства.

В 1591 году старший брат стал регентом при малолетнем курфюрсте Саксонии Кристиане II и переехал в Торгау, полностью передав управление герцогством в руки Иоганна. В 1602 году Фридрих Вильгельм умер, а его дети были ещё малы, и Иоганну пришлось стать правителем герцогства в качестве регента при малолетних племянниках. В 1603 году племянники потребовали себе собственные уделы, но Иоганн отказался пойти им навстречу. Тем не менее, они в итоге договорились о разделе семейных земель: часть герцогства с Веймаром осталась у Иоганна, а сыновья Фридриха Вильгельма получили Саксен-Альтенбург.

Семья и дети 
7 января 1593 года Иоганн женился в Альтенбурге на Доротее Марии Ангальтской. У них родилось двенадцать детей:
 Иоганн Эрнст (1594—1626), герцог Саксен-Веймарский
 Кристиан Вильгельм (1595)
 Фридрих (1596—1622)
 Иоганн (1597—1604)
 Вильгельм (1598—1662) — герцог Саксен-Веймарский, женат на Элеоноре Доротее Ангальт-Дессауской
 мертворождённый (1598), близнец Вильгельма
 Альбрехт (1599—1644), женат на Доротее Саксен-Альтенбургской
 Иоганн Фридрих (1600—1628)
 Эрнст I (1601—1675), женат на Елизавете Софии Саксен-Альтенбургской, после раздела наследства в 1640 году герцог Саксен-Готский
 Фридрих Вильгельм (1603—1619)
 Бернгард (1604—1639), герцог Франконии, военачальник
 Иоганна (1606—1609).

Предки

Примечания

Ссылки 
 Иоганн III Саксен-Веймарский в Allgemeine Deutsche Biographie

Регенты Саксен-Веймара
Герцоги Саксен-Веймара